Юджин Мартин Наджент (; род. 21 октября 1958, Гортадерра Скарифф, Ирландия) — ирландский прелат и ватиканский дипломат. Титулярный архиепископ Домнах Сехнайлский с 13 февраля 2010. Апостольский нунций на Мадагаскаре и апостольский делегат на Коморах с 13 февраля 2010 по 10 января 2015. Апостольский нунций на Маврикии и Сейшельских Островах с 13 марта 2010 по 10 января 2015. Апостольский нунций на Гаити с 10 января 2015 по 7 января 2021. Апостольский нунций в Катаре и Кувейте с 7 января 2021. Апостольский нунций в Бахрейне с 11 февраля 2021.

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы
Апостольские нунции в Бахрейне
Апостольские нунции на Гаити
Апостольские нунции в Катаре
Апостольские нунции на Коморах
Апостольские нунции в Кувейте
Апостольские нунции на Маврикии
Апостольские нунции на Мадагаскаре
Апостольские нунции на Сейшельских Островах